John Newlands kan syfta på:

* John Newlands (1837–1898), brittisk kemist
 John Newlands (1864–1932), australisk politiker